Wallerdorf ist der Name folgender Orte:
 Wallerdorf (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Wallerdorf (Rain), Ortsteil der Gemeinde Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Wallersdorf (Begriffsklärung)